ATP Studena Croatia Open 2010 — 21-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 26 июля по 1 августа.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Николай Давыденко
 Парный разряд —  Михал Мертиньяк и  Франтишек Чермак

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой Тур ATP 2010

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010